Синтвейв (), также известный под названиями Ретровейв (), Futuresynth или Outrun (в честь эстетики одноимённой игры) — стиль электронной музыки, появившийся в середине 2000-х годов. Жанр основан на использовании синтезаторов, подражании музыке 1980-х (в частности, итало-диско) с добавлением новых технологий и попытке воспроизвести атмосферу фильмов и видеоигр той эпохи. Синтвейв достиг расцвета и популярности в 2010-е, на волне ностальгии, повышенного интереса к киберпанку и 1980-ым.

Стиль 
С музыкальной точки зрения синтвейв вдохновлён нью-вейвом и итало-диско, а также саундтреками многих фильмов, видеоигр и телевизионных шоу 1980-х годов. В качестве источника вдохновения упоминают таких композиторов, как Джон Карпентер и Вангелис, группу Tangerine Dream. Исполнители использует в звучании характерные элементы электронной музыки 1980-х, электронные барабаны, «», мелодии и бас-партии, сыгранные на аналоговых синтезаторах. Некоторые исполнители, как например Dance With the Dead, Dynatron, Megahammer, активно используют электрогитары и играют на них соло-партии, придавая многим своим композициям элементы тяжёлого рока и метала.

Всё делается для достижения сходства с электронной музыкой тех лет. Несмотря на это, синтвейв-продюсеры используют современные техники создания электронной музыки и обычно выводят бас-барабан и бас-партию на передний план, что свойственно современной электронной музыке (например, электро-хаусу). Синтвейв — преимущественно инструментальный жанр, но использование вокала не такая уж редкость — зачастую на типичный синтвейв-альбом приходится 2-3 песни с вокалом, а остальные композиции инструментальные. Есть и исполнители, играющие только инструментальный синтвейв (Dynatron, Angel Dust Dealers), и те, у кого преобладают песни (The Midnight).

С эстетической точки зрения синтвейв погружает слушателя в ретрофутуристический мир, воссоздавая дух научной фантастики, боевиков, фильмов ужасов и футуристических гоночных игр 1980-х. Особенно близок он с киберпанком. Синтвейв выражает ностальгию по культуре 1980-х, пытается уловить атмосферу тех лет и погрузить в неё. Видеоклипы и обложки альбомов в этом жанре часто делают в стилистике пиксель-арта, аниме или старых фантастических фильмов. Символика состоит из: полосатого солнца, сеточной перспективы гор/плоскости, автомобилей 1980-х, двумерных пальм, и двумерного мегаполиса в аналогичной триаде розового цвета. Группы, имитирующие саундтреки фильмов ужасов 1980-х, иногда ещё называют «хоррор-синт» или «карпентеркор» (по имени режиссёра и композитора Джона Карпентера, писавшего саундтреки для своих фильмов).

Популярности синтвейва в 2010-е поспособствовало его использование в саундтреках кино и игр, в особенности в триллере «Драйв» Николаса Виндинга Рефна и игре Hotline Miami. В 2019 году вышел документальный фильм «Эпоха синтвейва», содержащий интервью со множеством известных представителей жанра.

Исполнители 

 Carpenter Brut
 Com Truise
 Dance with the Dead
 GosT
 Gunship
 Kavinsky
 Midnight Danger
 Mitch Murder
 Perturbator
 Power Glove

См. также 
Chiptune — музыкальный жанр, вдохновленный музыкой, использующейся в игровых приставках 1980-х — 1990-х годов
 Киберпанк — жанр фантастики, эстетика которого вдохновила синтвейв
 Ретрофутуризм — эстетика старой фантастики и устаревших представлений о будущем
 Sovietwave — родственный жанр, основанный на ностальгии по СССР
 Дарксинт — поджанр синтвейва
Synthwave Wiki —  более подробный Fandom-проект про тему синтвейва на английском языке

Примечания

Ссылки 

Электронная музыка
Ретрофутуризм
Синтвейв